Срацимир (или Страцимир) може да се отнася за някое от следните понятия.

Хора 
 Срацимир (11 век) – протоспатарий
 Срацимир Завидович (12 век) – жупан и член на династията на комитопулите
 Срацимир (13 век) – деспот на Крънското деспотство, баща на цар Иван Александър
 Иван Срацимир (14 век) – цар на Видин, син на цар Иван Александър, баща на цар Константин II Асен

Други 
 Срацимир – село в Община Силистра, област Силистра
 Срацимир – предишното име на село Срацимирово, община Грамада, област Видин
 Срацимир – железопътна гара в Община Видин, област Видин, край с. Срацимирово

Вижте също 
 Срацимировци (или Страцимировци) - владетелска династия (11 - 14 век) от Втората българска държава